Владимир Иванович Бекаури (, Тифлисская губерния — ) — советский инженер-изобретатель, руководитель Остехбюро.

Биография 
Владимир Бекаури родился в семье однодворца в селе Али (по некоторым сведениям в селе Китохи) в 90 км от Тбилиси. В 1905 году закончил Михайловское техническое железнодорожное училище в Тифлисе. С 1907 года жил в Санкт-Петербурге, занимался конструированием и изготовлением металлических сейфов. Автор нескольких изобретений в области телеграфии и железнодорожного транспорта.

В конце 1920 года В. И. Бекаури вместе с академиком В. Н. Ипатьевым организовал Экспериментальную мастерскую по новейшим изобретениям (Эксмани) при Государственном научно-техническом институте.

Остехбюро 
Когда в 1921 году по указанию правительства было организовано Остехбюро — Особое техническое бюро при ВСНХ РСФСР — Бекаури был назначен его начальником.

Под его руководством Остехбюро стало крупнейшим центром по разработке направлений, имевших важное оборонное значение. Он курировал и лично участвовал в различных проектах бюро: минно-торпедного оружия, систем телеуправления, радиоуправляемых мин и т. д.

Арест, расстрел и реабилитация 
В 1937 году арестован и 8 февраля 1938 года расстрелян по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Определением Верховного Суда СССР от 9 июня 1956 года реабилитирован.

Награды 
 Почётная грамота Реввоенсовета
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 орден Красной Звезды

О нём 
 გოგიძე შ., გამომგონებელი ვლადიმერ ბექაური, თბ., 1968

Литература 
 
 Эфрусси Я. И. Кто на «Э»? М.: Возвращение, 91 с. 1996

Примечания 

Изобретатели Российской империи
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Изобретатели СССР
Казнённые в 1938 году
Репрессированные в СССР
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР